El municipio de Lexington (en inglés: Lexington Township) es un municipio ubicado en el condado de Lafayette en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 5872 habitantes y una densidad poblacional de 27,59 personas por km².

Geografía 
El municipio de Lexington se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 212.85 km², de la cual 206.41 km² corresponden a tierra firme y (3.02%) 6.44 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 5872 personas residiendo en el municipio de Lexington. La densidad de población era de 27,59 hab./km². De los 5872 habitantes, el municipio de Lexington estaba compuesto por el 89.12% blancos, el 5.01% eran afroamericanos, el 0.48% eran amerindios, el 0.8% eran asiáticos, el 0.56% eran isleños del Pacífico, el 1.14% eran de otras razas y el 2.9% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 3.39% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Lafayette (Misuri)